Cette page présente le bilan saison par saison du Servette Hockey Club.

Bilan saison par saison

Championnat gazon

Messieurs 

Légende :

Références 

Servette HC
Club sportif fondé en 1911
Servette
Servette Hockey Club